LRC (формат файла) — формат хранения текста песни с метками синхронизации со звуковым файлом (например MP3, Vorbis или MIDI). При воспроизведении звукового файла на компьютере или современном плеере текст песен отображается синхронно. Музыкальная композиция и соответствующий ей текстовый файл должны иметь абсолютно одинаковые имена (регистр букв, пробелы, язык). Например, song.mp3 и song.lrc.

Формат 
 Файл .lrc состоит из последовательности строк следующего вида:

 [мм:сс.мс] текст

или

 [мм:сс] текст

где
мм:сс.мс (минуты:секунды.миллисекунды) – время вывода на экран текстовой строки (минуты и секунды: 00–59, миллисекунды: 00-99),
текст - отрывок текста песни для вывода на экран (количество символов от 0 до 128 в зависимости от программного обеспечения и возможностей конкретной модели плеера).

 Простой пример:

 [mm:ss.xx] lyrics line 1
 [mm:ss.xx] lyrics line 2
 ...
 [mm:ss.xx] last lyrics line

Тексту могут предшествовать ID-теги, если плеер их не распознаёт, то они игнорируются.

[al:Альбом, из которого эта песня]
[ar:Автор стихов] 
[by:Создатель LRC-файла]
[offset:+/- Общее временно́е смещение в миллисекундах, + сдвигает время вверх, - сдвигает время вниз] 
[re:Плеер или редактор, использовавшийся для создания LRC-файла]
[ti:Название песни]
[ve:Версия программы]

 Пример с ID-тегами:

 [ti:Let's Twist Again]
 [ar:Chubby Checker oppure  Beatles, The]
 [au:Written by Kal Mann / Dave Appell, 1961]
 [al:Hits Of The 60's - Vol. 2 – Oldies]
 
 [00:12.00]Начало стихов ...
 [00:15.30]Ещё стихи ...
 .. 
 Пример с повторяющимися строками
С недавнего времени MiniLyrics стал повторяющиеся строки писать в одну, снабжая их сразу несколькими временны́ми метками:
 [00:04]I Can Barely Remember My Past
 ...
 [01:01][02:00][03:11]You
 [01:03][02:01][03:12]Crashed By The Gate
 [01:06][02:05][03:16]Captured My Fate
 [01:11][01:26][02:10][02:24][02:51][03:06][03:21][03:35]Salvation
 [01:15][02:13][03:24]My Eyes Couldn’t See
 [01:18][02:16][03:27]I Hardly Breathed
 [01:21]I Was Diving So Deep

Ссылки 
 Российская база lrc файлов "Lyrics For You"
 англоязычные файлы .lrc
 «Лирика mp3»
 [aydymsaz
 Где скачать или как сделать файлы .lrc] 
 База lrc файлов

Программное обеспечение 
MiniLyrics

MLyrics (для Songbird\Nightingale)

Примечания 

Форматы файлов
Субтитры